Соревнования по кёрлингу на зимних Олимпийских играх 2014 в Сочи прошли с 10 по 21 февраля в Кёрлинговом центре «Ледяной куб», расположенном в Прибрежном кластере Сочи. Соревнования в шестой раз появятся в Олимпийской программе, вслед за турнирами, проведёнными в 1924, 1998, 2002, 2006 и 2010 годах. Были проведены два турнира — мужской и женский; соответственно, разыграно два комплекта наград. В обоих турнирах приняли участие по 10 команд — хозяева и девять, определённых в результате квалификации.

Медалисты

Квалификация

Мужчины

Групповой этап

Плей-офф

Женщины

Групповой этап

Плей-офф

Примечания

Ссылки 

 Информация о кёрлинге на Олимпийских играх на сайте Всемирной федерации кёрлинга
 Результаты соревнований: мужчины
 Результаты соревнований: женщины
 Составы команд: мужчины
 Составы команд: женщины
 
 

Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2014